Матирование стекла — технология создания матовой поверхности, придание шероховатости и непрозрачности (операция, противоположная полировке). При помощи матирования можно создавать матовый рисунок на поверхности стекла.

Технологию матирования стекла широко используют при производстве стеклянной и керамической посуды, элементов декора, бижутерии, сувенирной продукции, стеклянной мебели и самых разнообразных прочих стеклянных изделий.

Способы матирования стекла можно разделить на пять групп:

 матирование механической обработкой;
 химические способы;
 нанесение матовых обжиговых покрытий;
 нанесение матовых лако-красочных покрытий;
 матирование другими способами.

Механическая обработка 
Наиболее распространены способы механического получения матовой поверхности стекла. Это гравировка, гранение, шлифование и пескоструйная обработка стекла. В любом случае поверхностный слой стекла снимается воздействием абразивного материала.

Пескоструйная обработка

Преимущества 
 Регулируя давление и меняя зернистость песка, удается получать различную степень сплошной матировки;
 Возможно создавать на стекле глубокие рельефные рисунки с разной тонировкой и интенсивностью белизны;
 С помощью пескоструйной обработки удобно матировать большие площади;

Недостатки 
 Требуется приобретение недешевого пескоструйного аппарата, в состав которого входят компрессор высокого давления, ресивер, без которого сильно снижается производительность пескоструйного пистолета и, собственно, песка или другого абразива, к которым предъявляются довольно жесткие требования.
 Размер песчинок должен быть очень мал и однороден, без присутствия более крупных тяжелых частиц и других посторонних включений (крупные частицы могут испортить стекло, оставляя на нем весьма заметные повреждения в виде глубоких точечных сколов);
 Существенный расход электроэнергии, вследствие большой потребляемой мощности пескоструйного аппарата (3,5 — 4 КВт.).
 Большинство пескоструйных комплексов рассчитаны на трехфазный ток, напряжением 380 В. Аппараты же, рассчитанные на бытовую сеть, по сути своей маломощны (низкое давление и объём ресивера), что сильно снижает производительность, из-за увеличения времени обработки одного изделия.
 Необходимость оборудования вертикально-ориентированного стенда, на котором размещаются и фиксируются обрабатываемые изделия;
 Так как в процессе работы образуется большое количество пыли, актуальным становится использование пылезащитного комбинезона;
 Технология пескоструйной обработки применима, в основном, для плоских изделий (зеркал или мебельных стекол), так как в случае с изделиями сложной конфигурации (бокалы, вазы и т. д.) возникают проблемы с фиксацией изделия и его обработкой, что также сужает области применения этой технологии.

Химические способы матирования 
Существует множество химических составов для матовой протравы стекла, подавляющее большинство которых, помимо прочих компонентов, в качестве основного действующего вещества содержат плавиковую кислоту. На сегодняшний день эти химические способы позволяют добиться наивысшего качества матовой поверхности стекла.
Также продукты (матирующие пасты и пр.), в составе которых отсутствует плавиковая кислота и другие опасные для человеческого организма вещества. При этом качество матовой поверхности, получаемой с помощью данной продукции не уступает другим способам матирования. Ассортимент составов для матирования стекла на сегодняшний день довольно широк.

Нанесение матовых обжиговых покрытий 
Один из способов получения матового слоя на стекле — это нанесение специального покрытия с последующим обжигом в печи. Однако в этом случае поверхность оказывается не такой гладкой, как при настоящем травлении.

Недостаток способа — сравнительно высокая стоимость обжиговых печей, имеющих к тому же внушительные габариты и высокий уровень энергопотребления и, как следствие, невозможность применения этого способа в домашних условиях. Преимущество — отсутствие вредных химических реактивов.

Нанесение матовых лако-красочных покрытий 
Эффект матирования возникает и при нанесении на поверхность стекла белых и полупрозрачных органических лаков, красок и полимерных композиций на основе полиуретана.

Преимущества 
 Этот метод значительно проще пескоструйной обработки;

Недостатки 
 Значительная стоимость расходных материалов, повышающая стоимость самого конечного изделия;
 Необходимость очень тщательного нанесения для исключения эффекта подтеков и мазков;
 Требуется оборудование для последующей сушки (сушильная камера);
 Сравнительная недолговечность получаемого покрытия (нанесённый слой со временем стирается).

Матирование другими способами 
Оригинальный эффект возникает при обработке стекла лазерным излучением. При этом способе матирования появляется возможность выдержать самые тонкие элементы макета (толщина линий до 0,1 мм). Технология используется в современных однообъективных зеркальных фотоаппаратах для изготовления мелкозернистых фокусировочных экранов. Впервые такой экран выпущен в Японии в 1981 году для фотоаппарата «Canon New F-1».

Есть сведения и о матировании стекла детонационным способом и методом плазменного напыления металлов, при котором расплавленные микрокапли металла сильно разогревают стекло в точке контакта. В результате такого термоудара в поверхностном слое стекла появляются микротрещины и микросколы, которые образуют матовые области. Но эти способы матирования не получили широкого практического распространения в виду сложности процесса и значительной стоимости самого оборудования.

См. также 
 Гравирование стекла

Примечания

Литература 
 

Стекло
Производственные процессы и операции